

Geografia 
 Francia
 Puits – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Puits-la-Vallée – comune nella regione dell'Alta Francia
 Puits-et-Nuisement – comune nella regione del Grande Est

Altro 
 Le Puits – cortometraggio muto del 1909 diretto da Louis Feuillade

Pagine correlate 
 Le Puits et le Pendule